

Общие сведения 
Поверхностные воды Астраханской области представлены рекой Волгой с многочисленными водотоками (около 900 единиц), пресными и солёными водоёмами (около 1000 единиц) и крупнейшим замкнутым водоёмом планеты — Каспийским морем.

Речная система 

Река Волга — самая длинная река в Европе (3700 км); её протяжённость в пределах Астраханской области составляет более 400 км.

На территории Астраханской области Волга в условиях аридного климата не принимает ни одного притока. У города Волжского от Волги отделяется к востоку крупный рукав — Ахтуба, которая на всём протяжении течёт параллельно основному руслу, удаляясь от него на расстояние от 7 до 30 км и образуя обширную Волго-Ахтубинскую пойму. Протяжённость Волго-Ахтубинской поймы от начала до вершины дельты Волги составляет около 450 км; площадь поймы — около 7 500 кв. км.

Волго-Ахтубинская пойма занимает низменное пространство, заливаемое речными водами в период половодья. Правый берег Волги крутой, активно подмываемый и разрушаемый, левый — пологий, плавно переходящий в островную поверхность поймы, покрытую пышной луговой и древесной растительностью.

Дельта Волги — одна из крупнейших дельт в мире; её площадь составляет 11 000 кв. км. Волжская дельта имеет вид почти правильного треугольника. Вершиной современной дельты служит узел отделения от реки Волги и левого крупного дельтового рукава Бузана в 50 км выше города Астрахани.

Озёра 
Озёра Астраханской области представлены большим количеством водоёмов, различающихся по размерам, гидрологическому и гидрохимическому режимам и по происхождению. По происхождению они делятся на тектонические, запрудные и смешанные, по химическому составу — на пресные и солёные.

К тектоническому типу относится озеро Баскунчак. Оно представляет собой мульду, прогибание которой компенсируется осадконакоплением преимущественно в виде соляной толщи. В плане озеро имеет правильную форму с общей ориентацией в северо-западном направлении. Наибольшая протяжённость озера — 18 км, ширина колеблется в пределах 6—9 км, общая площадь 106 кв. км, поверхность соли — 21,3 м. Солёность рапы в озере достигает 300 промилле.

Большое количество озёр расположено в дельте Волги. Они носят местное название — ильмени. Распределение их в дельте неравномерное. В западной и восточной её частях (зоны западных и восточных подстепных ильменей) ильмени занимают соответственно около 31 % (5907 кв. км) и 14 % (2644 кв. км) от площади всей дельты. Минимальное число озёрных объектов характерно для центрального района дельты.

Питание ильменей происходит в основном в период половодья, посредством ериков, соединяющих ильмени с более крупными дельтовыми водотоками. Только небольшая часть ильменей сохраняет связь с водотоками

Подземные воды 
Подземные воды широко распространены по территории области и залегают на разных глубинах. Они подразделяются на грунтовые и подземные (межпластовые).

Грунтовые воды приурочены к первому водоупорному горизонту и залегают на глубине от 0,5 до 50 м. Наиболее близко к поверхности эти воды залегают в приречных районах и пониженных участках рельефа. Они достаточно сильно минерализованы, загрязнены и в практических не используются. В то же время в районе озера Баскунчака хазарские воды пресные и являются источниками водоснабжения посёлка Нижнего Баскунчака.

Межпластовые воды находятся в водоносных слоях между пластами водоупорных пород. Большей частью межпластовые воды характеризуются повышенной минерализацией и рекомендуются к использованию в лечебных целях.

Подземные воды некоторых районов области содержат высокие промышленные концентрации йода и брома (глубина залегания — 300—350 м). Проектов промышленного освоения таких месторождений пока нет.

См. также 
 Растительный мир Астраханской области
 Ландшафты Астраханской области
 Почвенный покров Астраханской области
 Животный мир Астраханской области

Примечания

Ссылки 

 Портал органов государственной власти Астраханской области 

Водные объекты Астраханской области